M96 peut désigner :

Armement 
 Fusil M96, un fusil suédois.

Sciences 
Astronomie
 M96, une galaxie spirale de la constellation du lion ;
 Groupe de M96, un groupe de galaxies contenant notamment M95, M96 et M105.
 
Médecine
 Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres